

Sigle 
 IVE acronimo di International Video Entertainment, precedente nome dell'Artisan Entertainment

Codici 
 IVE – codice identificativo dell'ILS pista 35 di Varese-Venegono, radioassistenza per la navigazione aerea

Musica 
 Ive – girl group sudcoreano
 I've – abbreviazione del progetto musicale giapponese I've Sound

Altro 
 Ive – variante in lingua croata e slovena del nome proprio di persona Ivo